Прайс, Эллен:
 Прайс, Эллен (1878—1968) — датская балерина из династии Прайс; послужила моделью для статуи Русалочки.
 Прайс, Эллен (1912—2007) — австрийская и германская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.